Совенко Антон Сергійович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Совенко Валентин Костянтинович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Совенко Василь Володимирович — старшина Дієвої Армії УНР, лицар ордена Залізного хреста.
 Совенко Яким Онопрійович — гвардії майор, Герой Радянського Союзу.